Miejscowości w USA:
 North Branch – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 North Branch – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
Gminy w USA:
 North Branch (ang. North Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 North Branch (ang. North Branch Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 North Branch (ang. North Branch Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming